Amboise steht für:

 Amboise, eine Stadt in Frankreich
 Amboise (Adelsgeschlecht), Familie der Herren von Amboise
 Amboise, ein Passagierschiff im Dienst der Messageries Maritimes ex Friedrichsruh ex Fürst Bismarck der Hapag

d’Amboise ist der Name von Personen, 
siehe D’Amboise

Siehe auch:
Schloss Amboise
 Verschwörung von Amboise